Biella – comune italiano del Piemonte
 Biella – componente meccanico tipico dei motori alternativi
 Felice Biella – pittore quadraturista
 Lorenza Biella – attrice e doppiatrice italiana

Pagine correlate 
 Pallacanestro Biella
 Rifugio Biella